Ашимба́ев () — казахская фамилия; имеет женскую форму Ашимба́ева. Известные носители:
 Ашимбаев, Данияр Рахманович (род. 1976) — казахстанский политолог.
 Ашимбаев, Маулен Сагатханович (род. 1971) — председатель Сената Парламента РК
 Ашимбаев, Нусипбек (1910—?) — председатель колхоза имени Ленина Нарынкольского района Алма-Атинской области, Герой Социалистического Труда.
 Ашимбаев, Сагат (1947—1991) — политический деятель Казахстана, литературный критик, тележурналист, писатель.
 Ашимбаев, Туймебай Ашимбаевич (1918—1995) — казахстанский учёный-экономист.
 Ашимбаев, Туткабай Ашимбаевич (1921—1983) — казахстанский государственный деятель.

Ашимбаева 
 Ашимбаева, Наталья Туймебаевна (род. 1944) — филолог, литературовед, достоевист, директор петербургского литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского.

Примечания